

Letteratura 
 Grandi speranze (Great Expectations) – romanzo di Charles Dickens

Cinema 
 Great Expectations – film muto statunitense del 1917 diretto da Robert G. Vignola e Paul West
 Il forzato (Great Expectations) – film statunitense del 1934 diretto da Stuart Walker
 Grandi speranze (Great Expectations) – film statunitense del 1946 diretto da David Lean
 Paradiso perduto (Great Expectations) – film statunitense del 1998 diretto da Alfonso Cuarón
 Grandi speranze (Great Expectations) – film statunitense del 2012 diretto da Mike Newell

Musica 
 Great Expectations – album di Tasmin Archer del 1992

Televisione 
 Great Expectations – miniserie televisiva statunitense del 1954
 Great Expectations – serie televisiva britannica del 1959
 Great Expectations – serie televisiva britannica del 1967
 Tutto mi porta da te (Great Expectations) – film per la televisione statunitense del 1974 diretto da Joseph Hardy
 Great Expectations – miniserie televisiva britannica del 1981 diretta da Julian Amyes
 Great Expectations – film d'animazione australiano del 1983
 Great Expectations – miniserie televisiva statunitense del 1989
 Great Expectations – film per la televisione statunitense del 1999 diretto da Julian Jarrold
 Grandi speranze (Great Expectations) – miniserie televisiva britannica del 2011.
 Great Expectations – miniserie televisiva del 2023

Pagine correlate 
Grandi speranze (disambigua)